Шарндорф () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия. 

Входит в состав округа Брук-на-Лайте.  Население составляет 1073 человека (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 25,82 км². Официальный код  —  3 07 22.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Хуберт Цвиккельсторфер (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 19 мест.

 АНП занимает 12 мест.
 СДПА занимает 7 мест.

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Нижней Австрии